Antonio de la Peña puede referirse a:

José Antonio de la Peña y Navarro (1799-1877) primer arzobispo de Zamora, Michoacán, en México.
Antonio de la Peña y Reyes (1870-1928) escritor y académico mexicano.
José Antonio de la Peña Mena (1958- ) matemático y académico mexicano.